Borys I Michał, zm. 2 maja 907 – chan bułgarski (852-889), pierwszy chrześcijański władca Bułgarii (przyjął imię Michał)
 Borys I Święty, zm. 1015 – syn Świętego Włodzimierza, książę rostowski,  wraz z bratem Glebem zabity z rozkazu przyrodniego brata, Świętopełka; zob. Borys i Gleb, święci prawosławni